Federazione dei Pianeti Uniti  – istituzione fittizia dell'universo immaginario di Star Trek
 Fermi-Pasta-Ulam – modello non lineare della molla in conduzione di calore e il comportamento delle onde solitarie, noto attualmente come modello di Fermi–Pasta–Ulam–Tsingou
 Floating Point Unit  – unità di calcolo in virgola mobile